Esistono più comuni francesi con questo nome

Buthiers – Alta Saona
Buthiers – Senna e Marna